

Toponymes

Communauté autonome du Pays basque 
 Zuhatzu est un quartier de la ville de Leioa, en Biscaye;
 Zuhatzu est un quartier de la ville de Galdakao, en Biscaye;
 Zuhatzu Kuartango est une commune ou contrée de la municipalité de Kuartango, en Alava;
 Zuhatzu ou Zuazo de Vitoria est une commune de Vitoria-Gasteiz, en Alava;
 Zuhatzu Donemiliaga est un conseil de San Millán-Donemiliaga, en Alava;
 Zuhatzu Ganboa: village aujourd'hui inondé dans le réservoir d'Uribarri Ganboa.

Navarre 
 Zuhatzu est un village situé dans la municipalité d'Arakil;
 Zuhatzu est un village abandonné dans la municipalité de Guesálaz;
 Zuhatzu est un conseil de la municipalité d'Izagaondoa.

Toponymie basque